Спалланцани, Ладзаро — известный итальянский натуралист (ботаник и зоолог) и физик, иезуит.
 Спалланцани — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.